Brădetu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brădetu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Brădetu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea